Municipio de Springdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Springdale (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Springdale (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Springdale (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Springdale (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Springdale (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Springdale (condado de Manistee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Manistee.
 Municipio de Springdale (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Springdale (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.
 Municipio de Springdale (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.